Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Pavel Složil che hanno battuto in finale Bernard Mitton e Butch Walts 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (campioni)
 Bernard Mitton /  Butch Walts (finale)

 Jan Gunnarsson /  Stefan Simonsson (semifinali)
 Stanislav Birner /  Nick Saviano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1983